Sergei Scharow ist der Name folgender Personen:

* Sergei Alexandrowitsch Scharow (* 1945), sowjetisch-russischer Architekt und Bildhauer
 Sergei Alexandrowitsch Scharow-Delone (1956–2019), sowjetisch-russischer Restaurator und Bürgerrechtler
 Sergei Alexejewitsch Scharow (1896–1985), US-amerikanischer Chorleiter russischer Herkunft